KWC est un sigle ayant plusieurs significations :
 en électricité, kWc est le symbole de kilowatt-crête. Cette unité est utilisée pour caractériser les matériaux photovoltaïques,
 kwc est le code ISO 639-3 de la langue likouala.

Sigle de 3 caractères